Cell:

 Cell — микропроцессорная архитектура
 Cell — научный журнал
 Cell Press — научное издательство

См. также 
 Клетка (значения)